Mužská dvouhra Abierto Mexicano Telcel 2021 probíhala ve druhé polovině března 2021. Do singlové soutěže acapulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl třetí tenista světa Rafael Nadal, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený Němec Alexander Zverev, jenž ve finále za 1.19 hodiny zdolal řeckou turnajovou jedničku Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6(7–3). Pasivní poměr vzájemných utkání Zverev snížil na 2–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Tsitsipas oproti tomu prohrál osmé finále a šesté z kategorie ATP Tour 500, kde bilancí finálových zápasů zhoršil a 0–6. V Acapulku se jednalo o první finále dvou nejvýše nasazených od roku 2015.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Abierto Mexicano Telcel
ATP Tour 2021